

Codici 
 E13 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wanniassa
 E13 – codice ECO della difesa ovest indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E13 – strada europea Doncaster – Londra